

Biochimica 
 Fitochelatina (PhytoChelatin)
 Piruvato carbossilasi

Chimica 
 PC – sigla DIN 7728 e 16780 del policarbonato
 Fosfocreatina (PhosphoCreatin)
 PC – acronimo della fosfatidilcolina

Codici 
 PC – codice vettore IATA di Air Fiji e Continental Airways
 PC – codice FIPS 10-4 delle Isole Pitcairn
 PC – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Piacenza (Italia)
 PC – compartimento marittimo di Pescara (Italia)

Informatica 
 Personal computer – qualsiasi computer a uso personale
 PC IBM – personal computer della IBM commercializzato a partire dal 1981
 PC IBM compatibile o Windows – il termine è usato anche solo per i personal computer di questa famiglia, in contrapposizione ai Macintosh e altri
 Program counter – registro della CPU

Medicina 
 PC – sigla di Paralisi cerebrale infantile
 pancreatic cancer – tumore del pancreas
 Muscolo pubococcigeo

Persone 
PC – giocatore di calcio a 5 brasiliano
PC – calciatore brasiliano

Politica 
 Partito comunista
 Partito Comunista – Italia
 Partito Comunista – Serbia
 Partito Comunista – Svizzera
 Plaid Cymru – partito politico nazionalista gallese
 Progressive Canadian Party – partito politico canadese
 Progressive Conservative Party of Canada – dissolto partito politico canadese

Altro 
 PC – sigla della denominazione di Acrilico
 pc – simbolo del parsec
 pC – simbolo del picocoulomb
 PC – simbolo del petacoulomb
 PC – vecchia targa automobilistica di Praga ovest (Repubblica Ceca)
 PC – hull classification symbol di PATROL COASTAL – pattugliatore
 Targa della provincia di Piacenza
 PC Music – etichetta discografica britannica

Altri progetti